Pieterfaurea är ett släkte av koralldjur. Pieterfaurea ingår i familjen Nidaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Pieterfaurea